Сан Кристобал, Дешидратадора има више значења:

 Сан Кристобал, Дешидратадора (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Сан Кристобал, Дешидратадора (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику